Terra Alta, comarca de Catalunya amb capital a Gandesa (província de Tarragona)
 Terra Alta (Brasil), municipi brasiler de l'estat de Pará
 Terra Alta (Virgínia de l'Oest), població dels Estats Units a l'estat de Virgínia de l'Oest 
 Terra Alta Hitita regió muntanyosa a l'est d'Hattusa 
 Denominació d'Origen Terra Alta, denominació d'origen vitivinícola formada pels dotze municipis de la comarca de la Terra Alta
 Oli de Terra Alta, denominació d'origen protegida d'oli de la Terra Alta i part de la Ribera d'Ebre

Vegeu també: Terres Altes (desambiguació)